Eugène Lücker, Nederlands kunstschilder en etser 
 Joop Lücker, Nederlands journalist, hoofdredacteur van de Volkskrant
 Martin Lücker, Duits organist, dirigent en muziekpedagoog
 Vera Springveer (pseudoniem van Charles Lücker), Nederlands artiest, zanger en travestie-act